Puchegger  ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Puchegger (1878–1917), österreichischer Tierbildhauer
 Martin A. Puchegger (* 1978), österreichischer Meteorologe, Redakteur, Autor und Fernsehmoderator
 Patrick Puchegger (* 1995), österreichischer Fußballspieler